Yolande est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Yolande est un prénom féminin.
 
Il pourrait provenir du grec ancien ion, « violet», et anthos, « fleur », ou bien du latin violanta, dérivé de viola qui a donné en français « violette ».

Variantes 
 On trouve les formes féminines Yola, Yolanda, Yolane et Yolette ainsi que Yolandine, et des formes masculines Yolan et Yoland.
 Yolaine peut en dériver sous l'influence de Violaine.

Ce prénom est l'équivalent de l'espagnol Violante.

Saintes chrétiennes 
 Yolande de Vianden († 1283), prieure du couvent de Marienthal, vénérée au Luxembourg, fêtée le 17 décembre.
 Yolande de Hongrie († 1299), ou Hélène, bienheureuse, princesse, fille du roi Béla IV de Hongrie, clarisse ; fêtée le 11 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Yolande de Hainaut (1175-1219), impératrice latine de Constantinople, fille du comte Baudouin V de Hainaut, épouse de l'empereur Pierre II de Courtenay 
 Yolande de Bretagne (1218-1272), fille de la duchesse Alix de Bretagne, épouse de Hugues XI de Lusignan.
 Yolande d'Aragon (1236-1300), fille de Jacques I le Conquérant, épouse de Alphonse X le Sage, roi de Castille.
 Yolande de Bourgogne (1247-1280), fille du comte de Nevers Eudes de Bourgogne, épouse de Jean Tristan de Valois, puis du comte Robert III de Flandre
 Yolande de Montfort (1263-1330), fille du comte Robert IV de Dreux, épouse du roi Alexandre III d'Écosse, puis du duc Arthur II de Bretagne
 Yolande de Bar (vers 1365-1431), fille du duc Robert  de Bar, épouse du roi Jean  d'Aragon
 Yolande d'Aragon (1381-1442), appelée aussi après son mariage Yolande d'Anjou, fille du roi Jean  d'Aragon, épouse du duc Louis II d'Anjou, prétendante au trône d'Aragon.
 Yolande d'Anjou (1428-1483), fille du roi René, épouse du comte Ferry II de Vaudémont.
 Yolande de France ou Yolande de Valois (1434-1478), fille du roi Charles VII de France, et épouse du duc Amédée IX de Savoie.
 Yolande de Polastron (1749-1793), épouse de Jules de Polignac, amie de la reine Marie Antoinette et gouvernante des Enfants de France.
  : voir la page d'homonymie.
  : voir la page d'homonymie.

Transmission du prénom Yolande dans l'aristocratie médiévale 
La première mention du prénom Yolande dans la noblesse du Moyen Âge remonte à la fin du  avec la fille d'un des premiers comtes de Gueldre. Il n'y a pas possibilité d'en savoir plus sur l'ascendance de cette aristocrate, sa mère est inconnue et du côté paternel, on ne remonte pas au-delà de son arrière-grand-père.

 remarque que le prénom de Yolande n'est pas un prénom grec, mais un prénom artificiellement créé en Occident à partir de racines grecques. Remarquant la similitude avec la couleur pourpre, symbole impérial, il a émis l'hypothèse que ce prénom soit le fait de familles européennes ayant une ascendance byzantine, mais non impériale.

Toponymie

Voir aussi

Références 

Prénom féminin